Рутцен или фон Рутцен — немецкая фамилия von Rutzen. Известные носители:
 Рутцен, Александр Николаевич (1858—1933) — инженер, депутат Государственной думы I созыва от Курской губернии.
 Рутцен, Николай Карлович (1826—1880) — курский общественный деятель середины XIX века.